Дми́трий Васи́льевич Рома́нин (22 июня 1929, пос. Рогнедино, Смоленская губерния — 3 декабря 1996, Калининград) — советский партийный деятель. Член КПСС с 1952 года, первый секретарь Калининградского обкома КПСС (1984—89 гг.). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР (1984—89 гг.) от Калининградской области.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Русский.

В 1950 году окончил Больше-Токмакский механический техникум (Запорожская область), в 1963 году — Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства (заочно).

В 1950 году переехал в г. Калининград.

В 1950—1951 гг. — мастер, конструктор Калининградского машиностроительного завода.

В 1951—1954 гг. — первый секретарь Балтийского райкома ВЛКСМ, в аппарате Калининградского обкома ВЛКСМ, первый секретарь Калининградского горкома ВЛКСМ.

В 1954—1965 гг. — в аппарате Калининградского горкома КПСС, секретарь парткома Управления экспедиционного лова, первый секретарь Балтийского горкома КПСС.

В 1965—1966 гг. — второй секретарь Калининградского горкома КПСС.

в 1966—1972 гг. — председатель исполкома Калининградского городского Совета депутатов трудящихся.

В 1972—1981 гг. — первый секретарь Калининградского горкома КПСС.

В 1981—1983 гг. — секретарь, в 1983—1984 гг. — второй секретарь Калининградского обкома КПСС.

В 1984—1989 гг. — первый секретарь Калининградского обкома КПСС.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990).

С 1989 года — персональный пенсионер союзного значения.

Умер 3 декабря 1996 года, похоронен в Калининграде на Старом городском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&GEC/c17aa743/Source Биография на сайте «AzLibr»]

Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Выпускники вузов Калининграда
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари Калининградского обкома КПСС
Первые секретари Калининградского горкома КПСС
Председатели Калининградского горисполкома
Вторые секретари Калининградского обкома КПСС
Вторые секретари Калининградского горкома КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Персоналии:Балтийск
Делегаты XXVI съезда КПСС